La Cabrera är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. La Cabrera ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt La Cabrera är huvudsakligen kuperad, men söderut är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om La Cabrera. Runt La Cabrera är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Miraflores de la Sierra,  km väster om La Cabrera. Omgivningarna runt La Cabrera är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Madrid